Die Generali Ladies Linz 2009 war die 19. Ausgabe des Tennis-Hallenhartplatzturniers für Frauen in Linz, Österreich. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Es fand zeitgleich mit dem HP Japan Women’s Open Tennis 2009 in Osaka, Japan vom 12. bis zum 18. Oktober 2009 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Ana Ivanović und im Doppel die Paarung bestehend aus Katarina Srebotnik und Ai Sugiyama.

Im Einzel gewann Yanina Wickmayer gegen Petra Kvitová mit 6:3, 6:4 und im Doppel Anna-Lena Grönefeld / Katarina Srebotnik gegen Klaudia Jans / Alicja Rosolska mit 6:1, 6:4.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 

WTA Tour 2009
2009